een antilopengeslacht, zie Saiga (geslacht)
 een soort in dit geslacht, de Saiga tatarica, zie Saiga (soort)
 Saiga (automerk)